Teijlingen of Teylingen kan verwijzen naar:
Teylingen, een gemeente in Zuid-Holland, ontstaan op 1 januari 2006 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond
Teijlingen, een gehucht in Voorhout (gemeente Teylingen), nabij Sassenheim
Teylingen, een buurt in 's-Gravenzande, Westland, Zuid-Holland
Slot Teylingen, bekend als het slot waar Jacoba van Beieren heeft gewoond
Pact van Teylingen en Offensief van Teylingen zie Bollenstad

Personen 
Van Teylingen (I), een Nederlands, middeleeuws geslacht, sinds 1198
Van Teylingen (II), een Nederlandse familie van regenten, uitgestorven in 1993
Hendrik van Teylingen, Nederlands schrijver en dichter
Marcus van Teijlingen, Nederlands stijldanser
Bas van Teylingen, Nederlands regisseur/voice over

Overig 
RKVV Teylingen, een voetbalclub in Sassenheim
Teylingereind, een particuliere justitiële jeugdinrichting te Sassenheim
Teylingen College, een Nederlandse scholengemeenschap in Noordwijkerhout, Voorhout en Oegstgeest